Plaatsen in Frankrijk:
 Brion (Ain)
 Brion (Indre)
 Brion (Isère)
 Brion (Lozère)
 Brion (Maine-et-Loire)
 Brion (Saône-et-Loire)
 Brion (Vienne)
 Brion (Yonne) 
 Brion-près-Thouet, Deux-Sèvres
 Brion-sur-Ource, Côte-d'Or

Overige landen:
 Brión (Spanje)
 Brión (Venezuela)
 Brion (Curaçao)

Personen
Pedro Luis Brión, verzetsstrijder in Venezuela

Motorfietsen
 Brion (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk